Carlos Hasselbaink (1968), Nederlands-Surinaams voetballer
 Jimmy Floyd Hasselbaink (1972), Nederlands-Surinaams voetballer en voetbaltrainer
 Marvin Hasselbaink (1988), Nederlands-Surinaams voetballer
 Nigel Hasselbaink (1990), Nederlands-Surinaams voetballer
 Sergio Hasselbaink (1982), Nederlands acteur en rapper